L'édition féminine 2018 du tournoi de tennis de Miami se déroule du  au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier Mandatory. Sloane Stephens remporte l'épreuve en simple, Ashleigh Barty et Coco Vandeweghe celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemande Laura Siegemund, de la Chinoise Peng Shuai, des Croates Ana Konjuh et Mirjana Lučić-Baroni, des Russes Margarita Gasparyan et Maria Sharapova, de la Slovaque Dominika Cibulková, de la Suissesse Belinda Bencic, de la Tchèque Lucie Šafářová et de l'Ukrainienne Kateryna Kozlova. Elles sont respectivement remplacées par Kristýna Plíšková, Alison Van Uytvanck, Kateryna Bondarenko, Yulia Putintseva, Madison Brengle, Jennifer Brady, Lara Arruabarrena, Océane Dodin, Johanna Larsson et Verónica Cepede Royg.

Pendant le tournoi 
En battant Angelique Kerber en quarts de finale, Sloane Stephens intègre le top 10 pour la première fois de sa carrière. Le résultat de l'Allemande lui coûte également sa place dans le top 10 mondial, elle qui était  au début du tournoi.

La jeune Américaine de , Danielle Collins (), issue des qualifications, signe sa première victoire sur un top 10 en éliminant en quarts de finale Venus Williams (), de treize ans son aînée.

Lauréates 
Sloane Stephens remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Jeļena Ostapenko. À l'issue du tournoi, l'Américaine intègre pour la première fois le top 10 mondial, au .

En double, Ashleigh Barty et Coco Vandeweghe remportent leur  ensemble en battant en finale Barbora Krejčíková et Kateřina Siniaková. Les deux joueuses ne disputaient que leur deuxième tournoi ensemble. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

En simple, toutes les têtes de série sont exemptées de . Pour ces joueuses, une élimination au  ne rapporte que  au classement WTA.

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami (ATP 2018)
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2018
Miami
Sport en Floride en 2018
Sport aux États-Unis en mars 2018
Sport aux États-Unis en avril 2018
Tennis en mars 2018
Tennis en avril 2018